Territorio nacional puede hacer referencia a:

Territorio nacional, territorio sobre el que ejerce su soberanía una nación.
Territorio nacional, tipo de subdivisión territorial argentina que dejó de existir en 1990.
Territorio nacional, tipo de subdivisión territorial colombiana que dejó de existir en 1991.
Territorio nacional, tipo de subdivisión territorial venezolana.